Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, apelidado de La Caldera del Sur e anteriormente Estádio Chillogallo, é um estádio multiuso, no sul de Quito, Equador. Atualmente é utilizado apenas para partidas de futebol e é o estádio da Sociedad Deportiva Aucas. O estádio tem capacidade para 22 mil espectadores e começou a ser construído em 1987, com sua inauguração em 1994.

Estádios de futebol do Equador
Estádios de futebol inaugurados em 1994